Almaz (lied), lied van Randy Crawford
Almaz (ruimtevaart), ruimtevaartprogramma van de Sovjet-Unie